Båtsfjord (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Båtsfjord (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente